Schreinermühle ist der Name folgender Orte:

 Schreinermühle (Herrieden), Wohnplatz der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schreinermühle (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Schreinermühle (Gemeinde Forchtenstein), Ortsteil der Gemeinde Forchtenstein, Burgenland, Österreich